Ga puede referirse a:

Física 
 Gigaaño (Ga), unidad de tiempo equivalente a mil millones de años.
 Número de Galilei (Ga), en mecánica de fluidos, un número adimensional proporcional al cociente entre las fuerzas gravitatorias y las fuerzas viscosas.

Química 
 Galio (símbolo Ga), un elemento químico;

Geografía 
 .ga, dominio de Internet de nivel superior geográfico (ccTLD) para Gabón;
 Georgia (abreviatura GA), uno de los estados de los Estados Unidos.

Otros 
 ga, el código ISO 639-1 para el idioma irlandés o gaélico.
 が (ga), carácter silábico japonés.
 ¡ga!, jerga proveniente de la comunidad peruana de Dota 2.

Siglas